Людмила Давидовна Кузнецова-Бурлюк () — российский живописец, график; литератор.

Биография 
Родилась в семье Давида Фёдоровича Бурлюка — выходца из крестьян, который служил управляющим в имении на юге России. Сестра художников и поэтов Владимира, Давида, Николая Бурлюков. Была старшей из трёх сестёр.

Училась в Высшем художественном училище живописи, скульптуры и архитектуры при ИАХ в Петербурге (1903—1907). В 1907 году вышла замуж за Василия Кузнецова (1881—1923) — петербургского скульптора, мастера монументально-декоративной скульптуры.

Была членом Товарищества харьковских художников, и с 26 февраля 1906 года являлась участником выставок общества (1906, 1907), Товарищества южнорусских художников в Одессе (1906, 1907), Союза русских художников (1906) в Петербурге, «Blanc et noir» в Харькове (1907), а также выставок художественной группы «Венок—Стефанос»:
 «Стефанос» в Москве (1907—1908),
 «Венок» в Санкт-Петербурге (1907),
 «Венок» в Херсоне (1908),
 «Звено» в Киеве (1908).
До 1908 года принимала участие во всех выставках, организованных Давидом Бурлюком.

В конце 1910-х оставила живопись, посвятив себя семье. Жила в Петрограде, городе Аркадак Саратовской губернии (1918).

В 1923 году Василий Кузнецов умер от тифа. Людмила осталась одна с четырьмя детьми и переехала в Саратов (с 1923), зарабатывая на жизнь рисованием. Выполняла различные заказы, выполняла афиши, лозунги, портреты; в том числе — портреты умерших по фотографиям; занималась оформительскими работами; рисовала афиши саратовского цирка. Двое из четырёх сыновей Людмилы погибли во время Второй мировой войны, один попал в психиатрическую больницу; выжил только Кирилл Кузнецов (жил в Ленинграде).

В 1956 переехала в Прагу к своей сестре Марианне. В последние десятилетия возобновила занятия искусством. В 1967 году в Праге состоялась её персональная выставка, каталог которой хранится в Фонде им. Д.Бурлюка в Сумах (Vystava obrazu a kreseb Ludmily Kuznecove-Burljukove, 19 brezna 2 dubna 1967, Kulturni dum Zavadilka — OKD, Praha 6).

Автор воспоминаний.

Творчество 
Писала пейзажи, портреты, натюрморты; прошла через увлечение импрессионизмом, творчеством Поля Сезанна, К. Писсарро.

Имея незаурядное дарование к живописи, увлекалась изучением и пропагандой нового искусства. Как отметил современный искусствовед Василий Афанасьев, её пейзажные этюды, выполненные в манере французского живописца-импрессиониста Камиля Писсарро, тонко воспроизводили «свето-воздушную среду», передавая волшебную поэзию непритязательных мотивов природы.

Примечания

Литература 
 Афанасьєв В. А. «Бурлюк-Кузнецова Людмила Давидівна» // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Координац. бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — Редкол. І. М. Дзюба (співголова), А. І. Жуковський (співголова) (та ін.). — К. : [б. в.], 2004. — Т. 3: Біо — Бя. — 696 с. — 10000 прим. — ISBN 966-02-2682-9. — С. 624.
 Афанасьев В. А., Барковская О. М. «Товарищество южнорусских художников: Биобиблиографический справочник». — Одесса, 2000.
  Деменок Е. Л. «Новое о Бурлюках». — Дрогобыч, 2013.
 Коталікова Я. В. «Архивная справка „Архива внутренней политики, культуры и быта“ № 13 от 8.01.1937 года». (Архив Академии искусств, справка 61).
  Деменок Е. Л. «Семейные портреты Людмилы Кузнецовой-Бурлюк».

Ссылки 
 Бурлюк-Кузнецова Людмила Давидовна 1884—1968 (1973 (?))
  Деменок Е. Л.: «Семейные портреты Людмилы Кузнецовой-Бурлюк».
 Деменок Е. Л. «Проступают сквозь время черты». http://7i.7iskusstv.com/2018-nomer3-demenok/

Художники XX века